У́лица Суво́рова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Белоруссия 
 Улица Суворова — улица в Гомеле.
 Улица Суворова — улица в Бресте.

Латвия 
 Улица Суворова — название двух различных улиц в Риге в разные исторические периоды:
 до 1923 (в честь А. А. Суворова) — название современной улицы Кришьяня Барона.
 в 1950—1989 (в честь А. В. Суворова) — название улицы, ныне разделённой на улицу Марияс и улицу Александра Чака.

Приднестровье 
 Улица Суворова — улица в Бендерах.

Россия 

 Улица Суворова — улица в Архангельске.
 Улица Суворова — улица в Бийске.
 Улица Суворова — улица в Брянске.
 Улица Суворова — улица в Вичуге.
 Улица Суворова — улица во Владимире.
Улица Суворова — улица в Воркуте
 Улица Суворова — улица в Воронеже.
 Улица Суворова — улица в Данкове.
 Улица Суворова — улица в Иванове.
 Улица Суворова — улица в Ижевске.
 Улица Суворова — улица в Ишимбае.
 Улица Суворова — улица в Игумново.
 Улица Суворова — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Суворова — улица в Калуге.
 Улица Суворова — улица в Кемерово.
 Улица Суворова — улица в Коломне.
 Улица Суворова — улица в Королёве.
 Улица Суворова — улица в Красном Селе (Санкт-Петербург).
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Суворова — улица в Липецке.
 Улица Суворова — улица в Невинномысске.
 Улица Суворова — улица в Пензе.
 Улица Суворова — улица в Петрозаводске.
 Улица Суворова — в Ростове-на-Дону.
 В Саранске:
 Улица Суворова.
 Улица Суворова (в Николаевке).
 Улица Суворова — улица в Сарове.
 Улица Суворова — улица в Севастополе.
 Улица Суворова — улица в Сочи.
 Улица Суворова — улица в Томске.
 Улица Суворова — улица в Уфе.
 Улица Суворова — улица в Хабаровске.
 Улица Суворова — улица в Дзержинске (Нижегородская область).

Крым 
 Улица Суворова — улица в Севастополе.

Украина 
 Улица Суворова — улица в Виннице.
 Улица Суворова — улица в Днепропетровске.
 В Киеве:
 Улица Суворова — улица в Дарницком районе.
 Улица Суворова — улица в Печерском районе.
 Улица Суворова — улица в Кропивницком.
 Улица Суворова — улица в Краматорске.
 Улица Суворова — улица в Кременчуге.
 Улица Суворова — улица в Одессе.
 Улица Суворова — пешеходная улица в Херсоне.
 Улица Суворова — улица в Хмельницком.
 Улица Суворова — улица в Шахтёрске (Донецкая область).
 Улица Суворова — улица в Чернигове.

См. также 
 
 
 Суворовский проспект
 Суворовское шоссе
 Первый Суворовский переулок

Примечания 

Списки объектов, названных в честь людей